Wash bezeichnet:
 The Wash, Ästuar an der Ostküste Englands
 The Wash (1988), US-amerikanischer Film von Michael Toshiyuki Uno aus dem Jahr 1988
 The Wash (2001), US-amerikanischer Hip-Hop-Film von DJ Pooh aus dem Jahr 2001
 The Wash (Soundtrack), Soundtrack zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 2001

Wash ist der Familienname folgender Personen:
 Martha Wash (* 1953), US-amerikanische Sängerin

WASH bezeichnet:
 Water, Sanitation and Hygiene

Siehe auch:
 Mr. Wash, deutscher Betreiber von Autowaschstraßen und Tankstellen